Суперкубок Європи 1989 — 14-й розіграш Суперкубка Європи. У турнірі зіграли переможець Кубка європейських чемпіонів 1988—1989 італійський «Мілан» та переможець Кубка володарів кубків 1988—1989 іспанська «Барселона». Вперше в історії титул володаря Суперкубка Європи здобув «Мілан».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Перший матч

Повторний матч

Див. також 
 Кубок європейських чемпіонів 1988—1989
 Кубок володарів кубків 1988—1989

Посилання 
 Суперкубок Європи 1989  
 Суперкубок Європи 1989 на rsssf  
 Перший матч на transfermarkt  
 Повторний матч на transfermarkt  

1989 у футболі
1989